El término reparto puede referirse:

 a la acción de repartir (partir, compartir, dividir) y a su efecto (la porción, rancho o suerte que toca a cada uno de los que participan en el reparto); 
 a un elenco o reparto, el listado de actores/actrices que representan una película o una obra de teatro;
 a la anexión de un estado soberano por parte de más de una potencia extranjera:
 a los repartos de Polonia;
 al reparto, un sistema de seguridad social fundado en la solidaridad;
 a la distribución de mercancías y especialmente del correo;
 a las particiones o reparto de una herencia, tanto si es el previsto en un testamento como si es el que acuerdan los herederos;
 a la división de un botín;
 al repartimiento de indios;
 al reparto de frenada;
 a un reparto''', un barrio o localidad en lugares como Cuba y Yucatán, entre otros.